Pap Jenő
 Pap Jenő (1951) világbajnok párbajtőrvívó
Papp Jenő
 Papp Jenő (1891–1967) író, újságíró
 Papp Jenő (1924–1995) Balázs-Béla-díjas fotóművész
 Papp Jenő (1933) biológus